Вишки:

 Вишки (Вышки) — населённый пункт в Вишкской волости Даугавпилсского края, Латгалия, Латвия.
 «Вишки» — железнодорожная станция на участке Даугавпилс—Резекне, Латгалия, Латвия.
 Вишки, Эржебет (род. 1980) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Вишки, Янош (1906—1961) — венгерский композитор.